Khadra ist der Familienname folgender Personen:

 Reda Khadra (* 2001), deutsch-libanesischer Fußballspieler
 Yasmina Khadra (* 1955), algerischer Schriftsteller im französischen Exil